IGH est le sigle usuel pour :
 Immeuble de grande hauteur, dans le domaine de l'urbanisme ;
 I.G.H. (où IGH signifie immeuble de grande hauteur), un roman de J. G. Ballard ;
 IGH solutions, un groupe de six entreprises d'impression de Taylor Corporation ;
 Institut de génétique humaine, une unité propre de recherche du CNRS ;
 Intercommunale de gaz du Hainaut, une intercommunale énergétique dans le Hainaut, en Belgique.
 Imbert Groupe Holding, le groupe d'EHPAD et de cliniques privées dont le siège social est situé a Aix-en-Provence et possédé par André et Pierre Imbert ;
 infection génitale haute, un type d'infection génitale.

Notes et références